Unterrheintal heißen folgende geographische Objekte:
 eine Subregion im St. Galler Rheintal, siehe St. Galler Rheintal #Subregionen
 Bezirk Unterrheintal, ehemaliger Bezirk des Kantons St. Gallen

Siehe auch: 
 Unteres Rheintal
 Niederrhein
 Oberrheintal
 Unterreintal